Аларіх () — ім'я середньовічних правителів. Відомі носії:
 Аларіх — перший відомий король герулів
 Аларіх I — король вестготів
 Аларіх II — король вестготів